České příjmení Málek nosí více osobností:

 Alois Málek (1893–1958) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ a ministr vlád Československa
 Antonín Málek (* 1937) – český malíř, scénograf a fotograf
 Daniel Málek (* 1973) – český sportovec, plavec
 Dominik Málek – český hudebník a raper
 Ivan Málek (1909–1994) – český mikrobiolog a imunolog, poúnorový poslanec KSČ, bratr Prokopa Málka
 Jan Málek (* 1938) – český hudební režizér a skladatel
 Jaromír Málek (též Jaromir Malek) (* 1943) – britský egyptolog českého původu
 Jiří Málek (* 1959) – český chemik a vysokoškolský pedagog, rektor Univerzity Pardubice
 Josef Málek (* 1950) – český fotbalista
 Josef Málek (atlet) (1933–2013) – český atlet
 Karel Málek – český překladatel
 Petr Málek (1961–2019) – český sportovní střelec
 Prokop Málek (1915–1992) – český lékař, chirurg, vysokoškolský pedagog a šéfredaktor časopisu Vesmír, bratr Ivana Málka
 Roman Málek (* 1977) – český hokejista
 Roman Málek (2000) (* 2000) – český lední hokejista
 Štěpán Málek (* 1966) – český sochař, muzikant, básník, pedagog,
 Václav Málek (1909–1987) – český obuvník, podnikatel a voják
 Vladimír Málek (* 1964) – český římskokatolický kněz

ženský tvar s přechýlením
 Alena Málková-Vimrová (1927–2018) – česká malířka, básnířka a spisovatelka literatury pro děti
 Marie Málková (* 1941) – česká herečka
 Helena Málková, provdaná Helena Růžičková (1936–2004) – česká populární herečka

Externí odkazy